Die 54. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1950/51 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga A 

|}

Abstiegsrunde  

|}

Nationalliga B 

|}

1951
Fußballsaison 1950/51